De Kaagpolder (Spanbroek), bij Spanbroek in de Nederlandse gemeente Opmeer
 De Kaagerpolder in de Nederlandse gemeente Kaag en Braassem